Влади́мир Родио́нов:
 Родионов, Владимир Александрович (1930—1993) — Герой Социалистического Труда, бригадир совхоза.  
 Родионов, Владимир Алексеевич (1929—2008) — кандидат исторических наук (1965 г.), профессор (1984 г.). В 1974—1980 годах — секретарь Саратовского обкома КПСС.
 Родионов, Владимир Аркадьевич (1900—1968) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Родионов, Владимир Гурьевич (1952—2013) — советский борец вольного стиля, тренер.
 Родионов, Владимир Иванович (в монашестве Серафим; 1905—1997) — епископ Русской Православной церкви, архиепископ Цюрихский, викарий Корсунской епархии.
 Родионов, Владимир Константинович (род. 1949) — советский футболист.
 Родионов, Владимир Михайлович (1878—1954) — советский химик-органик, академик АН СССР.
 Родионов, Владимир Павлович (1861—1912) — русский военный деятель, педагог, генерал-майор.
 Родионов, Владимир Тимофеевич (1908—1974) — советский учёный в области радиоприборостроения.
 Родионов, Владимир Яковлевич (1929—1977) — Герой Социалистического Труда, бригадир тракторной бригады.